Autocoureur, een bestuurder van een auto die meedoet aan een autorace
Motorcoureur, een persoon die voor zijn beroep of uit liefhebberij deelneemt aan wedstrijden met een motorfiets
Coureur (film), een Belgische film uit 2019 van Kenneth Mercken

In Vlaanderen wordt met coureur ook wel verwezen naar:
Wielrenner, iemand die de wielersport beoefent